Mohammed Ahmed (biegacz)
 Muhammad Ahmad Isma’il (zapaśnik)
 Mahdi z Sudanu